Anjo
ou ainda a:
Anjo (Judaísmo)
Anjo (Michelangelo)
 Squatina squatina, espécie de peixe
Os Anjos (livro)

Localidades

Anjo (Aichi)

Anjos - antiga freguesia de Lisboa
Estação Anjos - estação de metrô
Anjo (Argivai) - freguesia de Póvoa de Varzim

Música
Anjo (canção de Dalto)
Anjo (canção de Kelly Key)

Desambiguação